Polyprion är ett släkte av fiskar som först beskrevs av Lorenz Oken (ex Cuvier), och fick sitt nu gällande namn av 1817. Polyprion ingår i familjen vrakfiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Vrakfiskar
Polyprion